Provaccia – nel Palio di Legnano, è la gara ippica che viene disputata con lo stesso regolamento del palio a cui partecipano dei fantini emergenti.  
 Provaccia – nel Palio di Siena è la sesta e ultima prova della corsa ippica, che si corre la mattina del palio.